2012 Голяма награда на Индия е 2-рото за Голямата награда на Индия и 17-и кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 28 октомври 2012 година на пистата Джейпи груп, Делхи, Индия.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Индия